Bei den XXX. Olympischen Sommerspielen 2012 in London fanden zehn Wettbewerbe im Fechten statt. Austragungsort war das ExCeL Exhibition Centre im London Borough of Newham. Erstmals überhaupt waren mehr Frauen als Männer am Start.

Es fanden sechs Einzelwettbewerbe (Degen, Florett und Säbel jeweils für Frauen und Männer) sowie vier Mannschaftswettbewerbe (Degen und Florett bei den Frauen, Florett und Säbel bei den Männern) statt. Trotz eines Antrags des Internationalen Fecht-Verbandes FIE blieb das Internationale Olympische Komitee bei der bisherigen Praxis, nach einem Rotationsprinzip zwei Mannschaftswettbewerbe nicht auszutragen. So wurden im Vergleich zu Peking 2008 die Mannschaftswettbewerbe im Damen-Säbel und Herren-Degen durch Damen-Degen und Herren-Florett ersetzt.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Männer

Degen Einzel 

Finale: 1. August 2012 
30 Teilnehmer aus 24 Ländern

Florett Einzel 

Datum: 31. Juli 2012 
30 Teilnehmer aus 24 Ländern

Florett Mannschaft 

Finale: 5. August 2012 
35 Teilnehmer aus 9 Ländern

Säbel Einzel 

Finale: 29. Juli 2012 
37 Teilnehmer aus 20 Ländern

Säbel Mannschaft 

Datum: 3. August 2012 
31 Teilnehmer aus 8 Ländern

Ergebnisse Frauen

Degen Einzel 

Finale: 30. Juli 2012 
37 Teilnehmerinnen aus 20 Ländern

Das Halbfinale zwischen Britta Heidemann und Shin A-lam leitete die österreichische Schiedsrichterin Barbara Csar. Beim Stand von 5:5, Sekundenbruchteile vor Kampfende, fiel die automatische Zeitnahme aus. Die Uhr wurde daraufhin aus technischen Gründen auf eine volle Sekunde Restkampfzeit zurückgesetzt, in der Heidemann der Siegtreffer gelang. Nach einer halbstündigen Diskussion des Schiedsrichtergespanns aufgrund des Protests der koreanischen Mannschaft wurde Heidemann als Siegerin bestätigt.

Degen Mannschaft 

Finale: 4. August 2012 
31 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern

Florett Einzel 

Finale: 28. Juli 2012 
38 Teilnehmerinnen aus 20 Ländern

Florett Mannschaft 

Finale: 2. August 2012 
36 Teilnehmerinnen aus 9 Ländern

Säbel Einzel 

Finale: 1. August 2012 
32 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern

Kampfrichter 
  Juan Carlos Rios Rivera
  Suh Sang-won
  Bodo Vogel
  Juan Liendo
  Barbara Csar

Qualifikation

Qualifikationskriterien 
Es qualifizierten sich 36 Athleten in den Disziplinen, in denen auch Mannschaftswettbewerbe ausgetragen werden, bzw. 30 Athleten in den Disziplinen ohne Mannschaftswettbewerb. Acht Plätze waren dem Gastgeber garantiert. Die Gesamtzahl der Athleten beträgt somit 212. Hauptkriterium für die Qualifikation waren die jeweiligen Weltranglisten mit Stichtag 2. April 2012.

Für die Mannschaftswettbewerbe qualifizierten sich jeweils acht Mannschaften plus eventuell das Team des Gastgebers. Qualifiziert waren die ersten vier Mannschaften der Weltrangliste und das beste Team jedes Kontinents auf den Plätzen 5 bis 16 (Asien/Ozeanien ist ein Kontinentalverband). Rangiert keine Mannschaft eines Kontinents auf den Plätzen 5 bis 16, so qualifizierte sich die erste noch nicht qualifizierte Mannschaft der Weltrangliste, unabhängig vom Kontinent.

In den Einzelwettbewerben starten die 24 Athleten, die in der Mannschaft eingesetzt werden, sowie die besten sieben Athleten der bereinigten Weltrangliste, jeweils zwei aus Amerika, Asien/Ozeanien und Europa, einer aus Afrika. Fünf Plätze, zwei an Europa und jeweils einer an die anderen Kontinentalverbände, wurden über kontinentale Qualifikationsturniere vergeben, in denen nur Athleten antreten durften, dessen Nation noch keinen Startplatz erreicht hat. In den Einzelwettbewerben, in denen kein Mannschaftswettbewerb stattfindet, qualifizierten sich die ersten zwölf Athleten der bereinigten Weltrangliste sowie die danach jeweils zwei bestplatzierten Athleten aus den Kontinentalverbänden. Zehn Plätze, vier an Europa, drei an Asien/Ozeanien, zwei an Amerika und einer an Afrika, wurden über kontinentale Qualifikationsturniere vergeben. Die Höchstzahl an Athleten eines Landes beträgt drei für Wettbewerbe mit bzw. zwei für solche ohne Mannschaftswettbewerbe.

Übersicht der kontinentalen Qualifikationsturniere:
 afrikanische Qualifikation in , 19. April 2012
 asiatische/ozeanische Qualifikation in , 20. bis 21. April 2012
 amerikanische Qualifikation in , 20. bis 22. April 2012
 europäische Qualifikation in , 21. bis 22. April 2012

Qualifizierte Athleten 

Acht Quotenplätze konnte der britische Verband als Gastgeber frei einteilen. Er sicherte sich so auch die Teilnahme an zwei Mannschaftswettbewerben. Insgesamt konnten sich Athleten aus 44 verschiedenen NOKs qualifizieren.

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 2012 (PDF, 54,2 MB)

Einzelnachweise 

Fechten
2012
Olympia2012
Sportveranstaltung im London Borough of Newham